Resultat från tävlingarna i softboll i olympiska sommarspelen 2000

Medaljer

Gruppspel

Matcher

Semifinaler

Final

Grand Final